Talpa bezeichnet

 den ehemaligen Namen des niederländischen Fernsehsenders Tien
 Talpa, die Tiergattung der Eurasischen Maulwürfe
 Talpa Network, ein niederländisches Medienunternehmen von John de Mol
 Talpa Germany, eine deutsche Fernsehproduktionsfirma
 Talpa (Texas), eine Stadt in Texas
 Talpa (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani (Rumänien)
 Talpa (Neamț), Dorf im Kreis Neamț (Rumänien)
 Talpa (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman (Rumänien)